plama – w dermatologii, wykwit leżący w poziomie skóry
 Radio Plama

zobacz też:
 plama gorąca – zjawisko geologiczne
 plama słoneczna – obszar na powierzchni Słońca